La Leyenda puede hacer referencia a dos artículos:

 La Leyenda, película argentina ambientada en el deporte motor de ese país (2008).
 Grupo La Leyenda, grupo musical mexicano.